Un coupable idéal (Carolina Skeletons) est un téléfilm américain réalisé par John Erman en 1991.
 Un coupable idéal (Jonathan Stone: Threat of Innocence) est un téléfilm américain réalisé par Michael Switzer en 1994.
 Un coupable idéal est un documentaire franco-américain réalisé par Jean-Xavier de Lestrade en 2001.